Марк Луи Ре́кки (; 1 февраля 1968, Камлупс, Канада) — бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Занимает 7-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах (1652) и 13-е место по набранным очкам (1533). За карьеру провёл 22 сезона в 7 клубах НХЛ.

На драфте НХЛ 1988 года был выбран в 4-м раунде под общим 67-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз».

19 февраля 1992 года обменян в «Филадельфию Флайерз». 9 февраля 1995 года обменян в «Монреаль Канадиенс». 10 марта 1999 года обменян в «Филадельфию Флайерз». 9 июля 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз». 9 марта 2006 года обменян в «Каролину Харрикейнз». 25 июля того же года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз». В сезоне 2008/2009 в дедлайн был обменян в «Бостон Брюинз», с которым и выиграл свой третий Кубок Стэнли в 2011 году (спустя 20 лет после первой победы с «Питтсбургом»), после чего 43-летний Марк объявил о завершении многолетней карьеры.

Несмотря на долгую и успешную клубную карьеру, Рекки довольно редко выступал за сборную Канады. Он был в составе канадцев на чемпионатах мира 1993 и 1997 годов (во втором случае он стал чемпионом мира, в 9 матчах турнира в Финляндии забросив 3 шайбы и сделав 3 результативные передачи). В 1998 году Марк был в составе олимпийской сборной на Играх в Нагано, но в тот год канадцы остались без олимпийских наград, уступив в матче за третье место финнам (Рекки в 5 матчах олимпийского турнира сделал 2 передачи, в т. ч. одну в матче за третье место). После этого Марк за сборную больше не выступал.

Награды 
 Обладатель WHL плюс/минус Эворд, 1988 («Камлупс Блэйзерс»)
 Обладатель Кубка Стэнли, 1991 («Питтсбург Пингвинз»)
 Обладатель Кубка Стэнли, 2006 («Каролина Харрикейнз»)
 Обладатель Кубка Стэнли, 2011 («Бостон Брюинз»)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (7 раз)
 Чемпион мира 1997 года в составе сборной Канады.

Цитаты 
У меня было 19 переломов, на моем лице – 23 шрама, а каждый из своих мизинцев я ломал по 4 раза. Уже и не вспомню, сколько раз был сломан мой нос, к тому же у меня была трещина в лицевой кости. Меня часто спрашивают, когда же я завершу карьеру. Я отвечаю – в тот день, когда они вырвут клюшку из моих окоченелых рук. (Марк Рекки)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Ссылки 
 
 Уходящая натура. Марк Рекки — sports.ru, 9 августа 2011

Хоккеисты Канады
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Маскигон Ламберджэкс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой